Флаг городского поселения Росто́в Ростовского муниципального района Ярославской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 27 декабря 2001 года, решением Думы Ростовского муниципального округа № 74, как флаг муниципального образования Ростовский муниципальный округ. После муниципальной реформы Ростовский муниципальный округ был преобразован в Ростовский муниципальный район с входящим в его состав, в числе прочих, муниципальным образованием городское поселение Ростов. Решением Думы Ростовского муниципального района от 28 ноября 2006 года № 187, решение от 27 декабря 2001 года № 74 было признано утратившим силу и право владения и использования флага Ростовского муниципального округа было передано городскому поселению Ростов.

Флаг Ростовского муниципального округа был внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 881, с последующей перерегистрацией (с сохранением номера регистрации) на флаг городского поселения Ростов.

Флаг составлен на основании герба городского поселения Ростов по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание флага 
«Флаг городского поселения Ростов представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре изображение белого оленя с жёлтыми рогами, гривой и копытами».

Обоснование символики 
Флаг городского поселения Ростов разработан с учётом герба, за основу которого взят исторический герб города Ростова Ярославского наместничества, утверждённый а, подлинное описание которого гласит: В червленном поле олень серебряный, рога, грива и копыта золотыя.

Использование в композиции флага современного города исторического герба символизирует непрерывность истории развития города, местных жителей, которые хранят и продолжают славные традиции, заложенные многими поколениями предков.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, тепла, интеллекта, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, жизнеутверждающей энергии, праздника и красоты.

Примечания 

Флаг
Флаги городов России